La Réserve de Beaumarchais est un parc zoologique situé à Autrèche, dans le département d'Indre-et-Loire(37).

La Réserve 

Le parc de 33 hectares présente plusieurs espèces animales en semi-liberté (sanglier, cerf, daim, chevreuil, mouflon, nandou, émeu, autruche et bison américain).

On y retrouve aussi un parc de jeux permettant l'accès vers un parc peuplé de wallaby de Bennett.

Notes et références

Articles connexes

Lien externe 
reserve-de-beaumarchais

Beaumarchais
Indre-et-Loire